Jan Kazimierz Siedlecki – polski duchowny
 Jan Siedlecki herbu Grzymała – podsędek inowrocławski